Kaliforniai álom (1992–1996) amerikai televíziós sorozat
 Kaliforniai álom (1996) amerikai–kanadai filmvígjáték
 Kaliforniai álom (2016) amerikai filmmusical